Le championnat d'Europe de rink hockey féminin 1995 se déroule en octobre 1995 à Oviedo en Espagne. La compétition est remportée par l'équipe d'Espagne féminine, qui devient ainsi championne d'Europe 1995.

Participants 
Sept sélections participent à cette quatrième édition des championnats d'Europe féminins de rink hockey :

Résultats 

|}

Voir aussi

Liens externes 
 
 

1995
Rink hockey en 1995
Sport en Espagne en 1995